Астраха́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Астраханская улица — улица в Анапе.
 Астраханская улица — улица в Волгограде.
 Астраханская улица — улица в Липецке.
 Астраханская улица — улица в Новороссийске.
 Астраханская улица — улица в Новосибирске.
 Астраханская улица — улица в Оренбурге.
 Астраханская улица — улица в Орске.
 Астраханская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Астраханская улица — улица в Саратове.
 Астраханская улица — улица в Сочи (Лоо).
 Астраханская улица — улица в Тамбове.
 Астраханская улица — улица в Томске (Просторный).
 Астраханская улица — улица в Уфе.
 Астраханская улица — улица в Хабаровске.

Украина 
 Астраханская улица — улица в Днепре.
 Астраханская улица — улица в Донецке.
 Астраханская улица — улица в городе Запорожье.
 Астраханская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Астраханский переулок
 Астраханский мост